Аллабердыев () — туркменская фамилия; имеет женскую форму Аллабердыева. Известные носители:

 Аллабердыев, Ахмет (род. 1925) — пулемётчик 571-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии 48-й армии 2-го Белорусского фронта, кавалер ордена Славы 1-й степени.
 Аллабердыев, Байрам (1916—1978) — буровой мастер объединения «Туркменнефть», лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда.